Troika (en ruso тройка, tríada) puede referirse a:

 Troika; en general, un triunvirato, una alianza de tres personas para llevar a cabo un mismo objetivo.
 Troika del NKVD, comisiones de tres personas que servían como instrumento para el castigo extrajudicial en la Unión Soviética.
 Troika, tríada formada por la Comisión Europea, el Banco Central Europeo y el Fondo Monetario Internacional.
 Troika, una danza tradicional rusa.
 Troika, un tipo de trineo tradicional ruso. 
 Troika Games, un desarrollador de videojuegos.